Кабат — фамилия.

Кабаты — дворянский род.

Известные носители 
 
 Кабат, Маурици (1814—1890) — польский юрист, профессор, ректор Львовского университета.
 Кабат, Элвин (1914—2000) — американский микробиолог и иммунолог, один из основоположников современной количественной иммунохимии.